Argine ima više značenja:
 Argine, Forlì-Cesena
 Argine, Novara
 Argine, Padova
 Argine, Parma
 Argine, Pavia
 Argine, Reggio Emilia
 Argine, Venezia